Das Challenger Banque Nationale de Granby 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Granby, Québec. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 23. bis 28. Juli 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Granby (Québec)